Alex Calderoni (1976) – ex calciatore italiano originario di Ravenna
Amos Calderoni (1925-1944) – operaio e partigiano italiano
Marco Calderoni (1989) – calciatore italiano originario di Latisana
Pierluigi Calderoni (1949) – musicista e batterista italiano
Rita Calderoni (1951) – attrice italiana
Calderoni – gioielleria storica di Milano